

Slang 
 Dr. Feelgood – espressione inglese traducibile in italiano come “Dottor Sentirsibene”, usata gergalmente per riferirsi all'eroina oppure ai medici che prescrivono sostanze psicoattive con superficialità

Musica 
 Dr. Feelgood – album del 1989 dei Mötley Crüe
 Dr. Feelgood – singolo eponimo tratto dall'album
 Dr. Feelgood – gruppo musicale pub rock britannico formatosi negli anni Settanta

Note